Come on Die Young — второй студийный альбом шотландской пост-рок-группы Mogwai, выпущенный 29 марта 1999 года лейблом Chemikal Underground.

Список композиций

Участники записи 
Mogwai
 Стюарт Брейсвейт — гитара, вокал на «Cody»
 Доминик Эйтчисон — бас-гитара
 Мартин Баллок — ударные
 Джон Каммингс — гитара
 Барри Бёрнс — пианино, клавишные, флейта

Приглашенные музыканты
 Ричард Формби — гитара на «Cody»
 Люк Сазерленд — виолончель
 Уэйн Мэйерс — тромбон на «Punk Rock/Puff Daddy/Antichrist»
 Дэйв Фридман — различные инструменты

Производство
 Дэйв Фридман — продюсер

Примечания 

Альбомы построка
Альбомы Mogwai
Альбомы Chemikal Underground